Йостерайхринг е вече несъществуваща писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Шпийлберг, Австрия.

История 
18 години е приемала стартове за Голямата награда на Формула 1 – от 1970 г. до 1987 г. След като трасето е модифицирано и скъсено, пистата е прекръстена на А1 Ринг и на нея са се провеждали състезания от Формула 1 от 1997 г. до 2003 г.

Характеристика

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1

Писти от Формула 1
Автомобилни писти в Австрия
Голяма награда на Австрия
Щирия